Adolescência
O Adolescente — romance de Fiódor Dostoievski
Os Adolescentes — telenovela brasileira

Desambiguações de televisão
Desambiguações de literatura